Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2010 (OFC) är Oceaniens fotbollsfederations kvalspel till Världsmästerskapet i fotboll 2010 i Sydafrika.

Oceaniens elva fotbollsnationer, (bland vilken Tuvalu inte är medlem i Fifa därför inte kvala till VM), deltar i kvalspelet om noll eller en platser till världsmästerskapet. Slutligen avgör ett dubbelmöte mellan den bäst kvalificerade nationen från Oceanien och den femteplacerade nationen från Asiens kvalspel.

Oceaniens kval är uppdelat i tre omgångar. Första omgången avgjordes i samband med Södra Stillahavsspelen 2007 25 augusti–7 september 2007 och utgjorde ett gruppspel med två grupper om fem lag vardera där de tre bästa nationerna, vilka också är medlemmar i FIFA, kvalificerade sig till andra omgången dit Nya Zeeland direktkvalificerat sig.

Andra omgången är ett gruppspel med fyra lag där de två bäst placerade nationerna i tredje omgången spelar ett dubbelmöte som avgör vem som möter laget från Asiens kvalspel.

Omgång 1

Gruppspel

Grupp A 

Tuvalu är inte medlem i FIFA och deras matcher räknas inte i VM-kvalet.

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Omgång 2

Poängtabell

Matcher

Playoff 
Nya Zeeland och Bahrain möttes i två matcher om en plats i VM 2010 där den första matchen spelades i Bahrain och slutade 0–0, medan Nya Zeeland vann returen med 1–0 på hemmaplan och därmed kvalificerade sig för sitt andra VM-slutspel.

Resultat

Anmärkningslista

Externa länkar 
 Kvalspelsmatcher OFC - fifa.com
 Kvalspelsformat OFC - fifa.com

2007 i Oceanien
2008 i Oceanien
Fotbollsåret 2007
Fotbollsåret 2008
OFC